Az 1986-os Roland Garros női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte honfitársa, Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Döntős)
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Steffi Graf (Negyeddöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyedik kör)
  Hana Mandlíková (Elődöntős)
  Helena Suková (Elődöntős)
  Kathy Rinaldi (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva (Harmadik kör)

  Gabriela Sabatini (Negyedik kör)
  Zina Garrison (Harmadik kör)
  Kathy Jordan (Első kör)
  Catarina Lindqvist (Negyedik kör)
  Carling Bassett (Negyeddöntős)
  Temesvári Andrea (Második kör)
  Anne White (Első kör)
  Terry Phelps (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1